Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2014 проводился с 1 по 8 марта 2014 в городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 6-й раз в своей истории) стала команда скипа Пита Фенсона, победившая в финале команду скипа Крейга Брауна. Бронзовые медали завоевала команда скипа Хита Маккормика.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2014.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Команды (в веб-архиве). )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
7 марта, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
7 марта, 20:00

Финал 
8 марта, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве).

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2014
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2014

Спорт в США в 2014 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Филадельфии
Март 2014 года